Die Canadian Open 1975, oder auch Plus Cigarettes International 1975, waren ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1975/76. Sie wurden im September 1975 im Rahmen der Canadian National Exhibition im kanadischen Toronto ausgetragen. Sieger wurde der Nordire Alex Higgins, der im Finale den Engländer John Pulman mit 15:7 besiegte. Das höchste Break spielte Lokalmatador und Vorjahressieger Cliff Thorburn mit einem 142er-Break.

Preisgeld 
Im Gegensatz zum Vorjahr bekamen statt lediglich der Sieger alle Teilnehmer ein Preisgeld, zusätzlich wurde ein Preis für das höchste Break etabliert. Das Preisgeld wurde in kanadischen Dollars ausgezahlt, doch viele Teilnehmer kamen aus Großbritannien, sodass sie ihr Preisgeld in Pfund Sterling umtauschen ließen. Der Wechselkurs betrug damals 2,88 kanadische Dollar zu einem Pfund Sterling. Als Sponsor fungierte das Unternehmen Plus Cigarettes.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen insgesamt sechzehn Spieler teil. In der ersten Runde trafen die acht Profispieler auf jeweils einen der acht Amateure, die alle direkt ausschieden. Bis zum Halbfinale wurden im Modus Best of 17 Frames gespielt, der Turniersieger wurde dann im Modus Best of 29 Frames ermittelt.

Als bestplatzierter Spieler der Order of Merit nahm Alex Higgins auf Platz drei teil. Die Ergebnisse seines Halbfinalspiels gegen Graham Miles sind unbekannt.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden 18 Century Breaks von sechs Spielern gespielt.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1975
1975